Василий I Македонянин (, ; ок. 811/836 — 29 августа 886) — византийский император (867—886), основатель Македонской династии.

Биография

Происхождение 
Место рождения Василия I точно не известно. Согласно традиционной версии, он родился в Адрианополе; по другой версии — в Хариополе.

Согласно некоторым источникам, Василий был армянином, рождённым в Македонии. Несмотря на то, что в некоторых арабских источниках говорится о славянском происхождении Василия I, такие предположения, по мнению англо-ирландского историка начала 20 века Дж. Бьюри, не соответствуют действительности. Он считал, что единственной основой «Славянской теории» является то, что один арабский источник назвал Василия славянином, что в свою очередь, историки объясняют тем, что с точки зрения арабов все македоняне были славянами. Однако есть и другие источники, указывающие на славянское происхождение императора. На сегодняшний день многие историки считают, что Василий происходил из армян, осевших в Македонии. Однако византинист Энтони Калделлис утверждает, что "римляне обычно называли Василия македонцем из-за его провинциального происхождения, а не армянином, а в некоторых арабских текстах его называют славянином". Византинист А. А. Васильев предположил, что Василий I происходил из армяно-славянской семьи.  Согласно Норману Тобиасу из Торонтского университета, Василий I говорил на армянском языке, среди его приближённых и друзей были армяне. Василий был сыном крестьянина и провёл часть своего детства в неволе в Болгарии, где начиная с 813 года его семья находилась в плену у болгарского хана Крума. Лишь в 836 году Василию и некоторым другим удалось бежать в принадлежащую Византии Фракию. 

Вопрос о дате рождения Василия является, по меньшей мере, спорным. Главным источником является биография, написанная его внуком, императором Константином Багрянородным. Проблема в том, что, упоминая о том, что Василий был «младенцем в пеленках», когда болгарский хан Крум захватил Адрианополь (в 813 году), Константин Багрянородный в то же время называет его «юношей» в период, когда он появляется при дворе Михаила III около 856 года. Многие другие факты, сообщаемые и Константином и другими источниками (Василий был «красивым мальчиком», который взобрался на колени болгарского хана Тервеля перед возвращением из плена в 836 году; старший из четырёх сыновей Василия родился не ранее 860 года; сами обстоятельства, предшествующие смерти императора и др.), указывают, что столь ранние даты рождения, как 811, 812 или 813 год, являются ошибочными. Из-за этого некоторые авторы (Н. Адонц, Д. Моравчик и др.) относят его рождение к более позднему времени, вплоть до 836 года.

Ранние годы 
Перебравшись в Константинополь, Василий, благодаря своей красивой наружности и физической силе, получил место в императорских конюшнях. Здесь он привлек внимание императора Михаила III, стал фаворитом императора и его паракимоменом. Михаил III женил Василия на своей любовнице Евдокии Ингерине.

Устранив влиятельного дядю императора, Варду, Василий в 866 году был вместо него объявлен кесарем, а скоро и соправителем. В 867 году, в период ухудшения отношений между Михаилом и Василием, последний организовал убийство императора и единолично занял императорский престол, основав новую династию.

Правление 
Финансы, административная система и армия Византии были расстроены неэффективным правлением Михаила III. Василий стал энергично восстанавливать порядок во всех областях государственного управления. Организовал чистку чиновничьего аппарата. Систематизировал византийское законодательство (издал кодекс «Прохирон» и подготовил кодекс «Эпанагога»). В «Эпанагоге» впервые в истории Византии была сделана попытка определить роли, которые в государственном законодательстве должны играть император, патриарх и само государство, а также разграничить их обязанности.

Василий увеличил жалование солдат, расширил численность армии. С переменным успехом воевал с арабами, возвратив часть потерянных его предшественниками территорий (Самосата, Лул, Мелитина и др.)

В поисках союзников для борьбы с арабами, искал сближения с германскими императорами и папством. В связи с этим, в 867 году восстановил на патриаршьем престоле Константинополя патриарха Игнатия, приверженца сближения с Римом.

Василий умер вследствие несчастного случая на охоте в 886 году. Существует несколько версий с подробным описанием его смерти. Например, что его поддел рогом преследуемый олень-вожак и, зацепив за пояс, долго тащил по лесу до тех пор пока один из телохранителей не догнал императора и не перерубил пояс мечом. Однако придя в себя, император приказал арестовать своего освободителя, заподозрив того в попытке убийства: «Не для того он поднял меч, чтобы спасти меня, а для того, чтобы убить». Из-за полученных смертельных ушибов василевс скончался через несколько дней. Согласно версии Константина Багрянородного, Василия I поразило «истечение желудка».

После смерти Василия его преемником стал Лев VI, который по мнению большинства авторов является незаконнорождённым сыном императора Михаила III.

В культуре 
 Гарри Тертлдав, историк и автор книг в жанре альтернативной исторической фэнтези, написал в том числе и серию книг о мире Videssos, который очень близок к Византийской Империи. Трилогия «Сказания о Криспе» — «Возвышение Криспа» (1991), «Крисп Видесский» (1991) и «Император Крисп» (1994) — основана на жизни императора Василия I и его сыновей.

Примечания

Литература 

 
 

Византийские императоры IX века
Македонская династия
Погибшие на охоте
Протостраторы